

Топоніми

, містечко в П'ємонті, Італія, поруч з яким сталася Битва під Маренго, в якій французька армія під керівництвом Наполеона Бонапарта здобула переконливу перемогу над австрійцями.

Маренго, департамент Першої Французької Імперії в північній Італії на початку 19-го сторіччя

Маренго (Саскачеван)

Маренго (округ, Алабама)
 Маренго — місто, штат Іллінойс
 Маренго — місто, штат Індіана
 Маренго — місто, штат Айова
 Маренго — місто, штат Вісконсин
 Маренго — селище, штат Огайо
 Маренго — переписна місцевість, штат Вісконсин

Інше 
 Курча Маренго, страва, що її, за чутками, з'їв Наполеон перед битвою під Маренго
 Телятина Маренго — французька страва.
 Маренго (колір)
 Маренго — кличка у коня Наполеона.
 Маренго — французький лінійний корабель (1796), перейменований в 1802 з «Жан-Жак-Руссо».
 Маренго— назва косметичної компанії в телесеріалі «Чоловік у мені»
 Маренго — бренд холодної кави та соковмісних напоїв у баночках, вироблених у Таїланді
 «Маренго» — бренд вермуту, вироблений на заводі ПАТ «Коблево» в Україні

Див. також 
 Маренг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи.